Atzelsdorf ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Atzelsdorf (Gemeinde Blindenmarkt), Ortsteil von Blindenmarkt, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Atzelsdorf (Gemeinde Brunn an der Wild), Katastralgemeinde von Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Atzelsdorf (Gemeinde Gaweinstal), Katastralgemeinde von Gaweinstal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Atzelsdorf (Gemeinde Michelhausen), Katastralgemeinde von Michelhausen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Atzelsdorf (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Atzelsdorf (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich